Con l'aggettivo ellenista si intende una persona, cosa, concetto collegato in vario modo con la cultura greca. Può essere riferito a diversi contesti:

 relativo all'Ellenismo, cioè quel vasto movimento storico-filosofico-culturale diffuso attorno agli inizi dell'era cristiana in particolare nel bacino orientale del mediterraneo;
 relativo agli Ebrei che vissero e operarono al di fuori della Palestina immersi nel contesto culturale dell'Ellenismo, per esempio Filone Alessandrino, Stefano protomartire, Paolo di Tarso, Timoteo;
 relativo ai primi cristiani che non provenivano dall'Ebraismo, contrapposti ai giudeo-cristiani;
 sinonimo di grecista, relativo ai moderni studiosi di lingua e cultura greca.